Мю-металл () — магнито-мягкий сплав никеля (77 %), железа (16 %), меди (5 %) и молибдена или хрома (2 %). Обладает исключительно большой магнитной проницаемостью при небольшом внешнем магнитном поле (максимальная относительная магнитная проницаемость μ ≈ …). Сплав с незначительными вариациями выпускается за рубежом под марками MuMETAL, Mumetall, Mumetal2. В России мю-металл относится к классу пермаллоев.

История создания 
Мю-металл был создан британскими учёными  и  и запатентован в 1923 году, когда британская компания прокладывала телеграфный кабель по дну Атлантического океана. Оказалось, что солёность морской воды сильно меняла электрическую ёмкость кабеля, что снижало скорость передачи данных до 10—12 слов в минуту. Выход был найден в оборачивании кабеля металлической фольгой. В качестве материала фольги была выбрана модификация пермаллоя — мю-металл.

См. также 
 Пермаллой

Магнитно-мягкие сплавы